Résultats détaillés du simple messieurs de l'édition 2011 du tournoi de Wimbledon.

Primes et points

Faits marquants 

 Sam Querrey et Benjamin Becker déclarent forfaits pour cause de blessure au coude. Ils sont remplacés par l'Italien Simone Bolelli et le Japonais Go Soeda.
 Nicolas Mahut et John Isner se retrouvent au premier tour après leur match historique durant le tournoi de Wimbledon 2010 (70-68 au dernier set pour John Isner, plus long match de tous les temps).
 Alors qu'il menait sur le score de 6-4, 3-3 après 1h09 de jeu lors de son premier tour face au Britannique Andy Murray, l'Espagnol Daniel Gimeno-Traver n'a plus remporté un seul jeu en 1 heure et a concédé les 15 derniers jeux pour s'incliner 6-4, 3-6, 0-6, 0-6.
 La pluie est venue perturber fortement la première journée, si bien que les organisateurs ont été contraints de reporter 29 matchs au lendemain, en plus des 64 rencontres déjà programmées.
 Bernard Tomic atteint les quarts de finale alors qu'il est âgé de 18 ans et qu'il sort des qualifications.
 Première défaite de Roger Federer en Grand-Chelem après avoir mené de deux sets, en quart de finale contre Jo-Wilfried Tsonga.
 Novak Djokovic demi-finaliste en 2010 devient numéro 1 mondial grâce au points supplémentaire acquis en atteignant la finale, Rafael Nadal étant tenant du titre ne peut gagner de nouveaux points au classement ATP.

Parcours

Têtes de série 

</div>

 Qualifiés 

 Wild cards (invitations) 

 Lucky losers (repêchés)

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Cinquième partie

Sixième partie

Septième partie

Huitième partie

Confrontations entre compatriotes

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple messieurs du tournoi de Wimbledon

Liens externes 
  Site officiel
 
 

2011
Tennis en Angleterre en 2011
Wimbledon Simple messieurs
Tennis en juin 2011
Tennis en juillet 2011